(en français, Mont des potences) est le nom de nombreux lieux-dits ou ouvrages en Europe, dont :

Lieux-dits

Le Galgenberg, mont des potences, une colline du centre de Bruxelles où se trouve actuellement la Place Poelaert devant le Palais de Justice. 

 Le Galgenberg, une colline et un quartier de la ville d'Arlon, en province de Luxembourg.

Le Galgenberg (ou Grand Bastberg), une colline sur le finage de la commune de Bouxwiller, dans le Bas-Rhin ;

 Le Galgenberg, un quartier résidentiel de Hochfelden, dans le Bas-Rhin ;

 Le Galgenberg, une colline située sur la commune de Gougenheim, dans le Bas-Rhin ;

Le Galgenberg, une colline de la région du Montferland.

Le Galgenberg, une colline où fut édifié le monument commémoratif de la bataille de Hohenfriedberg.

Autres 
 L'Ouvrage du Galgenberg est un fort du secteur fortifié de Thionville de la Ligne Maginot situé dans le département français de la Moselle.

 La Vénus de Galgenberg est une statuette préhistorique trouvée à Stratzing, au nord de Krems an der Donau en Basse-Autriche.